В парному розряді жіночого тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Енн Вайт і Робін Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Катарина Малеєва і Мануела Малєєва 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Катарина Малеєва /  Мануела Малєєва (фінал)
 Енн Вайт /  Робін Вайт (чемпіонки)

 Бет Герр /  Алісія Молтон (півфінал)
 Джиджі Фернандес /  Венді Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Pan Pacific Open